Кэ́рриер, Ка́ррир () — английская фамилия, дословно означающая , , курьер. Фамилия с таким же написанием, но с другим произношением и значением встречается у французов.

Фамилия 
Английская
 Кэрриер, Дарел (род. 1940) — американский баскетболист.
  (1918—2002) — американский математик.
 Кэрриер, Кори (род. 1980) — американский киноактёр.
 Кэрриер, Ричард (род. 1969) — американский историк, активист атеистического движения, автор, оратор и блогер.
  (1923—2006) — американский повар и писатель.
 Кэрриер, Стивен (род. 1989) — американский фигурист.
 Кэрриер, Уиллис (1876—1950) — американский инженер, изобретатель и доктор инженерных наук.
Французская
 Каррье, Жан-Батист (1756—1794) — участник Великой Французской революции, один из самых жестоких комиссаров Конвента.
  (род. 1937) — канадский писатель.
 Каррье-Беллёз, Альбер-Эрнест (1824—1887) — французский скульптор.
  (1848—1913) — французский художник и скульптор.
 Каррье-Беллёз, Пьер (1851—1932) — французский художник.
''См. тж. Картье

Прочее 
 Кэрриер — язык народа кэрриер.
  — городок в Оклахоме (США).
  — компьютерная игра 2000 года.

См. также 
  — стадион в Сиракьюсе (Нью-Йорк, США).
  — компьютерная игра 1988 года.
 Carrier Command: Gaea Mission — компьютерная игра 2012 года.

Примечания